Miejscowości w USA:
 Scottsville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Scottsville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Allen
 Scottsville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Scottsville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harrison
 Scottsville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Fluvanna